Jockey Club Argentino é um clube com principal objetivo de promover corridas de cavalo, tendo sua praça de corridas atualmente apenas no Hipódromo de San Isidro. Com o nome de  Jockey Club de Buenos Aires, foi fundado em 15 de abril de 1882, por Carlos Pellegrini, que viria a ser depois presidente da Argentina.
Em 1953, por incitação do ditador Juan Perón, turbas invadiram o Clube e destruíram pelo fogo sua biblioteca e o salão de arte (apud JOHNSON, Paul).
No entorno da praça de corridas ( situada no conglomerado urbano de Buenos Aires) existe um grande parque esportivo. 

A Sede Social do Jockey Club está na cidade de Buenos Aires.

Ligações externas 
 Página oficial do J. C. Argentino
 Breves notas sobre o Turfe Argentino

Turfe
Clubes de hipismo da Argentina
Clubes esportivos fundados em 1882